Castaños bezeichnet:

 Castaños (Coahuila), Ort in Mexiko
 Municipio Castaños, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Castaños (Bilbao), Stadtteil Bilbaos (Spanien), baskisch Gazteleku

Castaños ist der Name folgender Personen:
 Francisco Javier Castaños (1756–1852) spanischer Adliger und General
 Silvia Del Carmen Castaños, amerikanische Filmschaffende

Siehe auch:
 Castaño